Јован Петровић може да се односи на:

 Јован Петровић (министар), министар грађевина и министар војни у Србији 19. века.
 Јован Петровић (инжењер)
 Јован Петровић Ковач (1772—1837), личност из Првог српског устанка.
 Јован Д. Петровић (1950), српски књижевник.